Изо может означать:

В русском языке 
 Предлог и́зо, форма предлога из;
 Приставка и́зо-, может обозначать:
 приставка, происходящая от  — «равный», и обозначающая единообразие, равенство: напр., изолиния, изомерия, изотропия;
 как часть названия органических соединений указывает на разветвленное строение углеродного скелета (например, изопентан), разветвленность в конце цепи в случае замещенных углеводородов (например, изовалериановая кислота) или изомерность соединениям, строения которых принято за нормальное (изохинолин);
 сокращение от прилагательного изобразительный в сложных словах, например, изостудия.
Изобразительные искусства (ИЗО) — комплекс пластических искусств, исходно связанных с созданием статических изображений и материальных форм.

Топонимы 
 Изо () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Изо () — коммуна во Франции, департамент Изер

Другое 
 ISO (значения) — Международная организация по стандартизации, а также стандарты этой организации, обычно с указанием;
  — исторический фильм 2004 года.